La Unión ist der Name folgender Orte und Verwaltungseinheiten:

in Argentinien:
 La Unión (Buenos Aires)
 La Unión (Salta)

in Chile:
 La Unión (Chile)

in der Dominikanischen Republik:
 La Unión (Dominikanische Republik)

in Kolumbien:
 La Unión (Antioquia)
 La Unión (Nariño)
 La Unión (Sucre)
 La Unión (Valle del Cauca)

in Ecuador:
 La Unión (Atacames), Ort und Parroquia rural im Kanton Atacames, Provinz Esmeraldas
 La Unión (Azuay), Ort und Parroquia rural im Kanton Chordeleg, Provinz Azuay
 La Unión (Jipijapa), Ort und Parroquia rural im Kanton Jipijapa, Provinz Manabí
 La Unión (Los Ríos), Ort und Parroquia rural im Kanton Babahoyo, Provinz Los Ríos
 La Unión (Quinindé), Ort und Parroquia rural im Kanton Quinindé, Provinz Esmeraldas
 La Unión (Santa Ana), Ort und Parroquia rural im Kanton Santa Ana, Provinz Manabí
 La Unión (Santa Isabel), Ort im Kanton Santa Isabel, Provinz Azuay
 La Unión (Valencia), Ort und Parroquia urbana im Kanton Valencia, Provinz Los Ríos

in El Salvador:
 Departamento La Unión
 La Unión (El Salvador)

in Guatemala:
 La Unión (Zacapa)

in Honduras:
 La Unión (Honduras)
 La Unión (Olancho)

in Mexiko:
 La Unión (Guerrero)
 La Unión (Jaumave), Tamaulipas
 La Unión (Cruillas), Tamaulipas

in Peru:
 La Unión (Huánuco), Stadt in der Region Huánuco
 La Unión (Piura), Stadt in der Region Piura
 Distrikt La Unión (Dos de Mayo), Distrikt in der Provinz Dos de Mayo
 Distrikt La Unión (Piura), Distrikt in der Provinz Piura
 Distrikt La Unión (Tarma), Distrikt in der Provinz Tarma
 Provinz La Unión, Provinz in der Region Arequipa

auf den Philippinen:
 La Union

in Spanien:
 La Unión (Spanien)

in Uruguay:
 La Unión, Stadtteil von Montevideo, siehe Unión (Montevideo)

in den Vereinigten Staaten:
 La Unión (New Mexico)